Indianapolis 500 1966 je bila petdeseta dirka Indianapolis 500 na dirkališču Indianapolis. Potekala je 30. maja 1966.

Rezultati

1966 v športu
1966